Села:
 Дороге — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Дороге — Дніпропетровська область, Синельниківський район